

Patronyme 

 Hannah Waldron (née en 1984), artiste textile anglaise ;
 Jeremy Waldron (né en 1953), philosophe américain ;
 John C. Waldron (1900-1942), aviateur américain ;
 Mal Waldron (1925-2002), pianiste de jazz américain ;
 Ron Waldron (né en 1933), joueur gallois de rugby à XV  ;
 Shawna Waldron (née en 182), actrice américaine ;

Toponyme 

 Waldron est une ville située dans l'Arkansas ;
 Waldron, ville située au Kansas.